O nome comum cantarilho pode referir um dos seguintes géneros ou espécies de peixes marinhos pertencentes à ordem Scorpaeniformes:
 Helicolenus dactylopterus — um peixe vermelho do Atlântico Nordeste, também conhecido por boca-negra;
 Sebastes — uma das espécies de cor vermelha deste género, também conhecidas por peixes-vermelhos:
Sebastes marinus — cantarilho-do-norte ou peixe-vermelho;
Sebastes mentella — cantarilho-do-alto ou peixe-vermelho-da-fundura.

Desambiguação